Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Sargis Sargsian 6-2, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Martín (secondo turno)
 Fernando Vicente (Campione)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Sargis Sargsian (finale)

 Markus Hipfl (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Galo Blanco (primo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1999